Футболи́ст го́да в Литве́ — ежегодная награда, присуждаемая с 1965 года лучшему футболисту Литовской ССР и Литвы по итогам года. С 1965 по 1990 год награду выигрывали исключительно игроки вильнюсского «Жальгириса».

Чаще всех (5 раз) побеждал Эдгарас Янкаускас (1997, 1998, 2000, 2001, 2004). По 4 победы на счету Арминаса Нарбековаса (1985—1988) и Вальдаса Иванаускаса (1990, 1991, 1993, 1994). Олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР Нарбековас — единственный, кто выигрывал 4 раза подряд.

В 2022 впервые после 1989 года приз завоевал игрок из А Лиги, и вильнюсского Жальгириса.

Победители 
В скобках указано, в который по счёту раз победил футболист

 1989: Вальдемарас Мартинкенас ( Жальгирис)
 1988: Арминас Наберковас ( Жальгирис) (4)
 1987: Арминас Наберковас ( Жальгирис) (3)
 1986: Арминас Наберковас ( Жальгирис) (2)
 1985: Арминас Наберковас ( Жальгирис)
 1984: Станисловас Данисявичюс ( Жальгирис) (2)
 1983: Вальдас Каспаравичюс ( Жальгирис)
 1982: Сигитас Якубаускас ( Жальгирис)
 1981: Витаутас Дирмейкис ( Жальгирис) (2)
 1980: Юзеф Юргелевич ( Жальгирис) (2)
 1979: Станисловас Данисявичюс ( Жальгирис)
 1978: Евгений Рябов ( Жальгирис) (3)
 1977: Евгений Рябов ( Жальгирис) (2)
 1976: Евгений Рябов ( Жальгирис)
 1975: Витаутас Дирмейкис ( Жальгирис)
 1974: Альгирдас Жилинскас ( Жальгирис)
 1973: Петрас Глоденис ( Жальгирис) (2)
 1972: Беньяминас Зелькявичюс ( Жальгирис) (2)
 1971: Беньяминас Зелькявичюс ( Жальгирис)
 1970: Ромуальдас Юшка ( Жальгирис)
 1969: Юзеф Юргелевич ( Жальгирис)
 1968: Станисловас Рамялис ( Жальгирис) (2)
 1967: Станисловас Рамялис ( Жальгирис)
 1966: Гинтаутас Калединскас ( Жальгирис)
 1965: Петрас Глоденис ( Жальгирис)

Литература 
 
 

Футбол в Литве
Футбольные награды